Speiser peut correspondre à :
 Paul Gustav Eduard Speiser (1877–1945), entomologiste allemand spécialiste des diptères
 Andreas Speiser (1885-1970), mathématicien suisse
 Ambros Speiser, (1922-2003), précurseur de l'informatique suisse
 David Speiser, (1980 -), snowboardeur allemand

Voir aussi 
 théorème de Hilbert-Speiser en mathématiques